Hartmannsdorf ist der Name folgender Orte:
 Hartmannsdorf (bei Chemnitz), Gemeinde im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Hartmannsdorf (bei Eisenberg), Gemeinde im Saale-Holzland-Kreis, Thüringen
 Hartmannsdorf bei Kirchberg, Gemeinde im Landkreis Zwickau, Sachsen
 Hartmannsdorf-Reichenau, Gemeinde im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Markt Hartmannsdorf, Gemeinde und Ortschaft (und Katastralgemeinde Hartmannsdorf), Bezirk Weiz, Steiermark

Ortsteile:
 Hartmannsdorf (Bad Köstritz), Ortsteil der Stadt Bad Köstritz im Landkreis Greiz, Thüringen
 Hartmannsdorf (Borna), Ortsteil der Stadt Borna, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Hartmannsdorf (Friesach), Ortschaft der Gemeinde Friesach, Bezirk St. Veit an der Glan, Kärnten
 Hartmannsdorf (Hartmannsdorf-Reichenau), Ortsteil der Gemeinde Hartmannsdorf-Reichenau, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Hartmannsdorf (Haslach), Ortschaft der Gemeinde Haslach an der Mühl, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Hartmannsdorf (Leipzig), Stadtteil von Leipzig, Sachsen
 Hartmannsdorf (Lübben (Spreewald)), Ortsteil der Stadt Lübben (Spreewald), Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Hartmannsdorf (Spreenhagen), Ortsteil der Gemeinde Spreenhagen, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Hartmannsdorf (Zwickau), Stadtteil von Zwickau, Sachsen
 Stolzenhain/Hartmannsdorf, Ortsteil der Stadt Schönewalde, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg

in Polen:
 Miłoszów (ehemals Hartmannsdorf im Landkreis Lauban, Niederschlesien), Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Jaczków (ehemals Hartmannsdorf im Landkreis Landeshut i. Schles., Niederschlesien), Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien, siehe Czarny Bór
 Jarogniewice (ehemals Hartmannsdorf im Landkreis Freystadt, Niederschlesien), Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien, siehe Zielona Góra
 Raciborowice Dolne (ehemals Nieder Groß Hartmannsdorf), Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien, siehe Gmina Warta Bolesławiecka
 Raciborowice Górne (ehemals Ober Groß Hartmannsdorf), Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien, siehe Gmina Warta Bolesławiecka

Hartmannsdorf ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Balthasar von Hartmannsdorf (1746–1820), deutscher Jurist, Richter in Greifswald, siehe Christian Balthasar von Hartmannsdorff
 Johann Christian von Hartmannsdorf (1668–1731), deutscher Jurist, Richter in Greifswald
 Mattias von Hartmannsdorf (1641–1690), deutscher Jurist, Richter in Wismar